TPD est un sigle, qui signifie ou désigne :
 TPD Ltd, un constructeur automobile britannique ;
 Tokyo Performance Doll, un groupe de J-pop féminin.